Kahala může být

 Kahala (Koigi) – vesnice v estonské obci Koigi
 Kahala (Kuusalu) – vesnice v estonské obci Kuusalu
 Kahala (Türi) – vesnice v estonské obci Türi
 Jiné označení řeky Loo v severním Estonsku
 Kāhala – sídlo na Havaji